Servius – nome latino da cui deriva l'italiano Servio
 21311 Servius – asteroide della fascia principale